Heartland steht für:

 Heartland (Vereinigte Staaten), für die zentralen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten als Kulturraum
 Heartland Rock, eine Stilrichtung der US-amerikanischen Rockmusik
 Heartland Championship, Amateurliga für Rugby Union in Neuseeland
 Heartland Glassworks, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 The Heartland Institute, US-amerikanische Denkfabrik

Film und Fernsehen:
 Heartland (Film, 1979), Film von Richard Pearce (USA, 1979)
 Heartland (Fernsehserie, Australien), australische Fernsehserie (1994)
 Heartland (Fernsehserie, Vereinigte Staaten), US-amerikanische Fernsehserie (2007)
 Heartland – Paradies für Pferde, kanadische Fernsehserie (seit 2007)

Siehe auch:
 Hartland
 Heartland-Theorie